A forradalom szó angol nyelvű megfelelője.

 Revolution amerikai televíziós sorozat
 Revolution, houstoni zenekar

Dalok
 Revolution, a Beatles egyik kislemeze.
 Revolution, a The Veronicas negyedik kislemeze.
 Revolution (Hajasibara Megumi-dal)
Albumok
 Revolution (Alpha Blondy-album)
 Revolution (Angélica María-album)
 Revolution (Crematory-album)
 Revolution (Kara-album)
 Revolution (Little Steven-album)
 Revolution (Seamo-album)
 Revolution (Wang Leehom-album)

Videójáték
 Revolution, a Nintendo által gyártott Wii videójáték-konzol korábbi kódneve
 Revolution (videójáték)
 Revolution! (Doom)

hasonló
 DJ Revolution (polgári nevén Czabán Gábor), magyar DJ, beatbox előadó

Jegyzetek